Vingros kan syfta på:

 Vingros (växt) – en rosväxtart, Rosa sericea
 Vingros – en form f. pteracantha av arten Rosa omeiensis, se Fyrtalsros